Crângași – dzielnica Bukaresztu
 Crângași – stacja metra w Bukareszcie